3 miejscowości w Polsce:
 Uścianek – leśniczówka w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Jednorożec
 Uścianek – wieś w woj. podlaskim, w powiecie monieckim, w gminie Goniądz
 Uścianek – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Janowo